Con orologio solare si può intendere:
un orologio che sfrutta l'ombra del Sole come uno sciatere o una meridiana;
un orologio (da tavolo o da polso) che sfrutta l'energia solare per la propulsione, mediante celle fotovoltaiche.